KIF steht als Abkürzung für:

 Knowledge Interchange Format, Datenaustauschformat zwischen Geräten und Programmen
 Konferenz der Informatikfachschaften, Informatiktagungen im deutschsprachigen Raum
 Kronohagens Idrottsförening, schwedischer Name des FC Kiffen 08 Helsinki, Fußballverein aus Helsinki

Siehe auch:
 Kif Kroker, eine Figur aus dem Futurama-Unversum.
 Keef (auch Kif), Produkt der Hanfpflanze
 Kief

KIF